Flashback  o salt enrere, tècnica utilitzada tant en el cinema com en la literatura, que altera la seqüència cronològica de la història, connecta moments diferents i trasllada l'acció al passat
 Flashback (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Franco Amurri estrenada el 1990 
 Flashback: Estiu sagnant, pel·lícula de terror alemanya dirigida per Michael Karen
 Flashback (videojoc), videojoc fet per Sunsoft per jugar amb la Super Nintendo